Hindsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hindsjö, Halland, sjö i Varbergs kommun, 
Lille Hindsjön, sjö i Nybro kommun,  (38,3 ha)
Store Hindsjön, sjö i Nybro kommun,  (3,08 km²)
Hindsjö, Västergötland, sjö i Herrljunga kommun och Vårgårda kommun,  (13,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn